Ki-Adi-Mundi es un Jedi de la especie Cerean, oriundo del planeta Cerea, caracterizado por tener una cabeza alargada y cónica. Era caballero Jedi en la época de la batalla de Naboo y aun así había ascendido al Alto Consejo Jedi. Cabe destacar que Ki-Adi fue aprendiz padawan del maestro Yoda, al igual que el Conde Dooku.

Años después de la batalla de Naboo, fue enviado al planeta Tatooine a investigar la reaparición del maestro Jedi Sharad Hett, que hacía décadas estaba perdido. Luchó en Geonosis y fue uno de los pocos que sobrevivió de los doscientos que fueron a asistir a Obi-Wan Kenobi.

Tiempo después guio un equipo de Jedi hasta el planeta Hypori, donde el General Grievous estaba asolando los ejércitos de la República Galáctica. Tras la derrota de la mayoría de los caballeros y maestros jedi que lo acompañaban ya que Grievous los mató con facilidad, él tuvo que continuar la lucha solo ante Grievous usando un sable de luz color verde (ya que en el último segundo Grievous sujeto con el pie su sable de luz cuando este lo atraía a su mano usando la fuerza) hasta que un comando de ARC Troopers llegó a rescatarlo e hicieron que Grievous huyera. De este combate él sale exhausto y dolorido con algunos golpes junto con la Maestra Shaak-Ti y Aayla Secura (quienes recibieron una tremenda paliza por parte de Grievous).

Lamentablemente en el planeta Mygeeto, sus propias tropas de soldados clon (lideradas por el Comandante Bacara), una vez activada la Orden 66 se prepararon para dispararle a su general sin embargo aunque este estaba anuente de lo que iba a pasar, sus propias tropas abrieron fuego contra él logrando reflectar algunos disparos sin embargo al ser continuos (el único punto débil Jedi) terminaron matándolo sin piedad y sin misericordia sus propios soldados.

Él fue el único Jedi al cual se le permitió estar casado debido a que su raza lo obligaba a tener esposa e hijos.

Sin embargo, en 2015, con la irrupción de Dave Filoni en el universo de Star Wars, el destino de este personaje dio un giro inesperado. El aclamado director de The Clone Wars y más tarde coodirector de The Mandalorian dijo que era una total desgracia la eliminación de un personaje tan elaborado como Ki-Adi-Mundi. Por este motivo, una vez tomada las riendas del universo de Star Wars, decidió cambiar el desenlace mortal de este personaje por un éxodo forzado en el planeta Coruscant, donde se vio obligado a mendigar y vivir en las sombras durante el yugo del imperio. La explicación fue que su especie genera un fluido viscoso capaz de regenerar las heridas si puede mantenerse con vida unos minutos más tarde de los daños recibidos.
En la conferencia de la cadena CCN anual del año 2021 se ha confirmado que Ki-Adi-Mundi regresará al universo en la tercera temporada de The Mandalorian como personaje principal, acompañando a Mando a sus nuevas aventuras que estarán narradas en el mismo formato de 8 capítulos.

Viajes 
A continuación se presentan los planetas a los que Ki-Adi Mundi ha ido en sus misiones:

Coruscant
Tatooine
Hypori
Geonosis
Mygeeto (legado).

Enlaces externos 
 

Jedi

sv:Lista över jediriddare#Ki-Adi-Mundi